Фонте́н-Франсе́з () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Фонтен-Франсез. Округ коммуны — Дижон.

Код INSEE коммуны — 21277.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 933 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 604 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 430 были экономически активными, 174 — неактивными (показатель активности — 71,2 %, в 1999 году было 65,9 %). Из 430 активных жителей работали 394 человека (230 мужчин и 164 женщины), безработных было 36 (18 мужчин и 18 женщин). Среди 174 неактивных 38 человек были учениками или студентами, 60 — пенсионерами, 76 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Фонтен-Франсез 

Коммуны департамента Кот-д’Ор